Jugovac je lahko:
 Jugovac, Hrvaška - naselje v občini Žakanje, Karlovška županija, Hrvaška
 Jugovac, Srbija - naselje v občini Prokuplje, Topliški upravni okraj, Srbija